Meitner peut désigner :

 Lise Meitner ;
 (6999) Meitner, astéroïde nommé d'après Lise Meitner ;
 Meitner, cratère lunaire ;
 Meitner, cratère de Vénus.
Patronyme juif